Giuseppe Siri – kardynał włoski 
 Siri − inteligentny osobisty asystent i nawigator wiedzy firmy Apple
 (332) Siri − planetoida
 „Siri” – nigeryjski kuter rakietowy typu La Combattante IIIB
 Siri – postać w powieści Dan'a Simonns'a "Hyperion"